Schutthalde steht für:
 eine natürliche geneigte Losesteinfläche, Schuttfuß, Sturzhalde und ähnlich, siehe Talus (Geologie)
 eine natürliche tendenziell ebene Losesteinfläche, siehe Blockhalde
 eine Halde aus Bauschutt oder Trümmern, siehe Schuttberg
 eine Halde aus dem Bergbau, siehe Bergehalde